Krośnice (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Milicki
 Krośnice (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Mławski
 Krośnice (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Milicki